Gadang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sungai Gadang (vattendrag i Indonesien, lat 0,96, long 101,44), 
 Sungai Gadang (vattendrag i Indonesien, lat 0,04, long 101,32), 
 Kelurahan Gadang, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar